Línea 144 puede referirse a:

Transporte público 
Línea 144 de colectivos de Rosario.
Línea 144 de autobuses de Madrid.
Línea 144 de ómnibus de Montevideo.

Otros 
Línea 144 número telefónico de emergencia para la atención de mujeres en situación de violencia de género en Argentina.